

Patronymes 
Todorovski, Todorovsky (masculin ; ) ou Todorovskaïa, Todorovskaya (féminin ; ) est un patronyme russe d'origine slave porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Aleksandar Todorovski (1984-), footballeur macédonien
 Dimo Todorovski (1910-1983), sculpteur macédonien
 Hristijan Todorovski (1921-1944), résistant communiste macédonien de la Seconde Guerre mondiale, héros national de la Yougoslavie
 Piotr Todorovski (1925-2013), réalisateur soviétique
 Valeri Todorovski (1962-), réalisateur russe

Homonymie de patronyme macédonien
Patronyme russe